Bibon Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bibon Lake (Minnesota), im St. Louis County
 Bibon Lake (Wisconsin), im Bayfield County